Stéphanie Phanistée est un roman de Frédérick Tristan paru en 1998.

Dans ce récit fantastique, sept hommes doués d'une puissante imagination racontent les aventures qui leur seraient advenues avec la même femme (Stéphanie Phanistée), ces récits s'emboîtant les uns dans les autres et formant ainsi une mise en abyme littéraire. Cette Stéphanie a-t-elle réellement existé ? N'est-elle qu'un fantasme ? En fait, l'auteur décrit à travers ce personnage hautement romanesque les bonds et rebonds possibles de l'imagination face à un réel toujours fuyant.

Voir aussi

Liens internes 
 Nouvelle fiction

Roman français paru en 1998